Tsunioshi Tanaka (em japonês: 田中 恒義 — Tanaka Tsunioshi) é um mestre brasileiro de Karate 7º Dan, nascido em 14 de fevereiro de 1934 na cidade de Lins,  em São Paulo. É filho de imigrantes japoneses da cidade de Masuda, na província de Shimane, que chegaram ao Brasil em 1931
. Foi aluno de Seiichi Akamine, mestre do estilo Goju-Ryu, e de Mas Oyama, do Kyokushin. Fundou sua escola de Karate, a Associação Karate-Do Tanaka, em 23 de maio de 1963. Foi representante da escola Seido Juku, de Tadashi Nakamura,no período de 1994 a 2014.

Referências

Ligações externas

Mestres do caratê
Brasileiros de ascendência japonesa